Onze-Lieve-Vrouw van Onrust of Onze-Lieve-Vrouw ten Onrust is een van de wijzen waarop Mariaverering plaatsvindt. Het kan verwijzen naar:

 Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Onrust (Kapellen)
 Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Onrust (Laak)
 Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Onrust (Zelem)

Zie ook 
 Onze-Lieve-Vrouw van Rust